Aleksandar Petrović se poate referi la:

 Aleksandar Petrović (fotbalist, n. 1914) (1914–1987)
 Aleksandar Petrović (fotbalist, n. 1983)
 Aleksandar Petrović (fotbalist, n. 1985)
 Aleksandar Petrović (baschetbalist)

 Aleksandar Petrović (regizor) (1929–1994)
 Aleksandar Petrović (muzician)
 Aleksandar Petrović (preot) (1917–1944)